

Sigle 
 Tasso di saturazione in basi – in un suolo, rapporto fra basi di scambio e capacità di scambio cationico
 Tele Sound Broadcasting – emittente televisiva locale italiana
 Total Serum Bilirubin  – Bilirubina sierica totale
 Transportation Safety Board of Canada – autorità per la sicurezza dei trasporti canadese

Codici 
 tsb – codice ISO 639-3 della lingua tsamai